W Polsce 
 Konarzyce – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Konarzyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Konarzyce –  gromada w powiecie łomżyńskim
 Konarzyce –  gromada w powiecie śremskim